Milik peut désigner :

Toponymes 
 Milik, ville de Pologne.

Patronymes 
 Arkadiusz Milik (1994-), footballeur polonais ;
 Joseph Milik (1922-2006), prêtre catholique polonais.